Jusein ist der Familienname folgender Personen:
 Serkan Jusein (* 1996), bulgarischer Fußballspieler
 Tajbe Jusein (* 1991), bulgarische Ringerin